Henri George était le nom porté par
 Henry George (1839-1897), un économiste, auteur et politicien américain
 Henry George (1891-1976), un coureur cycliste belge